Bear Den Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Den Hill (Maine)
 Bear Den Hill (New Hampshire)